Спасск — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Спасск — село в Абайском районе Карагандинской области.

Россия 
 Спасск — посёлок городского типа в Таштагольском районе Кемеровской области.
 Спасск — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Спасск — деревня в Купинском районе Новосибирской области.
 Спасск — деревня в Называевском районе Омской области.
 Спасск — деревня в Седельниковском районе Омской области.
 Спасск — город в Пензенской области.
 Спасск — деревня в Шацком районе Рязанской области.
 Спасск — название города Болгар (Татарстан) в период с 1781 по 1935 год.

Прочее 
 «Спасск» — корабль измерительного комплекса.

См. также 
 Спасска
 Спасск-Рязанский
 Спасск-Дальний
 Спасск-Татарский (Болгар)
 Спас 
 Спасский
 Спасская